Ciporang (Maleber), een plaats in Indonesië
Ciporang (Kuningan), een plaats in Indonesië